Вуйцик — польське прізвище.

 Броніслава Вуйцик-Кепрулян (1890—1938) — музикознавець.
 Вуйцик Володимир Степанович (1934—2002) — український вчений-архівіст, історик мистецтва.
 Збігнєв Вуйцик (1922—2014) — польський історик.
 Магда Тереса Вуйцик (1934—2011) — польська актриса театру, кіно, радіо та телебачення.
Польські прізвища